Леоново — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.

Входит в состав сельского поселения Угольского, с точки зрения административно-территориального деления — в Угольский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Шексны — 20 км, до центра муниципального образования Покровского — 4 км. Ближайшие населённые пункты — Глуповское, Савинское, Низкие.

По переписи 2002 года население — 19 человек.

Примечания

Ссылки 
 Леоново в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Шекснинского района